Frâncești ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Frâncești (Vâlcea), Gemeinde im Kreis Vâlcea
 Frâncești (Gorj), Dorf im Kreis Gorj